Imię punickie, częste wśród arystokracji kartagińskiej, nosili je m.in.:
 Hamilkar I (ur. ok. 510 p.n.e., zm. ok. 480 p.n.e.) – król Kartaginy
 Hamilkar – wódz kartagiński, zginął w bitwie pod Himerą
 Hamilkar – wódz kartagiński w bitwie nad rzeką Krimissos
 Hamilkar II (ur. 330 p.n.e., zm. 309 p.n.e.) – król Kartaginy
 Hamilkar – wódz kartagiński w wojnie przeciwko Agatoklesowi w 310 r. p.n.e.
 Hamilkar (III w. p.n.e.) – dowódca floty kartagińskiej w bitwie koło przylądka Eknomos w 256 r. p.n.e.
 Hamilkar Barkas (ur. ok. 280 p.n.e., zm. 229 p.n.e.) – wódz kartagiński
 Hamilkar – wódz kartagiński z armii Hazdrubala, brata Hannibala

en:Hamilcar
sv:Hamilkar